Соревнования в мужском могуле на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2017 прошли 8 марта. Участие приняли 51 спортсмен из 18 стран мира.

Квалификация

Финал

Примечания 

Чемпионаты мира по фристайлу